Сражение при Медиолане — сражение произошедшее в 259 году в ходе римско-алеманских войн.

Когда в октябре 253 года император Валериан I пришел к власти, его сын Галлиен был провозглашен соправителем. Пока Валериан воевал с сасанидами и готами, которые к тому времени опустошили Фракию с Малой Азией, Галлиен оставался в Италии, отвечая за сохранность границ Римской Империи от варварских вторжений.
В Западной части Империи ситуация была особенно напряженной, дунайская граница непрерывно подвергалась вторжениям варваров. Галлиен двинулся со своими войсками из Галлии в Дакию и Мёзию, чтобы дать отпор варварской угрозе. Ситуация была настолько критической, что в 259 году, легионы в Паноннии и Мёзии восстали и провозгласили Ингенуя императором.

Галлиен укрепил границу по Рейну, оставив для его защиты II Парфянский легион и отправился отражать атаки варваров.

В границах Рейна и Альп союз враждебно настроенных алеман, занимавший значительную территорию Декуматских полей, пересекли Альпы и напали на плодородные равнины у реки По. Разграбление этого региона привело в ужас жителей Рима, столицы империи, поскольку он еще не был обнесен стеной. Сенат в спешке подготовил ополчение из плебса для защиты города. Галлиен только успел разбить узурпатора как сразу пришло известие о вторжении алеман. Он повел I Вспомогательный, II Италийский и II Парфянский легионы навстречу варварам. По словам византийского историка Иоанна Зонары, варвары отступили перед стойкостью защитников Вечного города.

Когда Галлиен прибыл в долину По, то застал алеман в окрестностях Медиолана, нынешнего Милана. Согласно сведениям Зонары в завязавшейся битве алеманы понесли потери в 30 тысяч человек. А император получил от Сената победоносный титул — «Величайший Германский».

Успех достигнутый алеманами на территории Римской империи в очередной раз показал слабость многовековой традиции размещения римских легионов близ границ без обеспечения адекватной защиты внутри Империи. Битва также продемонстрировала римлянам ценность гибких воинских соединений и уязвимость Италии. Всё это вынудило императора провести крупные военные реформы, выдвинув на передний план высокомобильную полевую армию, состоящую в основном из кавалерии-вексиллий. Основные подразделения которых находились под командованием его генерала Авреола в Медиолане, защищая Италию. Во время угрозы захвата варварами города римский сенат временно восстановил свою власть, командуя собственными войсками. Однако позже данная привилегия была отнята у Сената Галлиеном. Страх, вызванный вторжением, привёл к постройке стен Аврелианом.

Примечания

Литература 
 Francesco Bertolini. Historia de Roma.
 Michael Grant. Gli Imperatori Romani.
 José M Roldán, José María Blázquez, Arcadio del Castillo. Historia de Roma, Tomo II El Imperio Romano.
 José Manuel Roldán. Historia de Roma.
 Historia Augusta.
 Joannes Zonaras. Epitome Historiarum.

Сражения по алфавиту
Сражения Римской империи
Сражения с участием алеманнов
Сражения III века
259 год
Сражения 259 года
Сражения в Италии
Сражение